Затикя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Затикян, Ваган Мясникович (1956—1999) — армянский политический и государственный деятель.
 Затикян, Вараздат Мясникович (р.1959) — бывший депутат армянского парламента.
 Затикян, Сергей Беникович (1925—2004) — советский футболист, тренер.
 Затикян, Степан Сегбосович (1946—1979) — организатор серии террористических актов в Москве (1977).